Плаја Бланка има више значења:

 Плаја Бланка (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Плаја Бланка (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Плаја Бланка (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Плаја Бланка (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику